Thorsten Flick (Darmstadt, 1976. augusztus 22. –) egykori német labdarúgó.

Sikerei, díjai 
Magyar labdarúgókupa: 2001

Fordítás

Források 
 

Német labdarúgók
A DVSC labdarúgói
1976-ban született személyek
Az Eintracht Frankfurt labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
Az 1. FC Saarbrücken labdarúgói
A Viktoria Aschaffenburg labdarúgói
Élő személyek